Proietti – cognome italiano, tipico del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo.

Persone 

 Biagio Proietti  – sceneggiatore, regista e scrittore
 Carlo Proietti – politico italiano, esponente del PSI
 Franco Proietti – politico italiano, esponente del PCI
 Gigi Proietti  – attore, regista, doppiatore e cantante
 Gigi Proietti – allenatore di pugilato italiano
 Laura Proietti – terrorista italiana
 Lidia Proietti – pianista italiana
 Livio Proietti – politico italiano, di professione avvocato
 Luigi Proietti – calciatore italiano
 Norberto Proietti  – pittore e scultore italiano di arte sacra

Cognomi composti 
 Francesco Proietti Cosimi – politico italiano, coordinatore nazionale del nuovo Movimento Sociale Italiano

Altro 
 Clan Proietti – clan mafioso romano, attivo negli anni '60 e '80
 Pietro Proietti (Il Libanese) – personaggio ispirato alla banda della Magliana

en:Proietti